

Sigle 
 Game Boy Advance

Sport 
 Global Basketball Association

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gbaya